Melmoth est un nom propre qui peut se référer à :

Patronyme 

 John Melmoth, personnage principal de Melmoth, l'homme errant (Melmoth the Wanderer), homme fictif ayant passé contrat avec Satan.

Pseudonyme 
 Melmoth, pseudonyme utilisé par l'auteur et chanteur français Jack-Alain Léger ;
 Sébastien Melmoth (Sebastian Melmoth), pseudonyme utilisé par l'écrivain irlandais Oscar Wilde.

Toponyme 

 , ville d'Afrique du Sud, dans la province de KwaZulu-Natal.

Œuvres 
 Melmoth, l'homme errant (Melmoth the Wanderer), roman gothique anglais de Charles Robert Maturin paru en 1820 ;
 Melmoth réconcilié, roman d'Honoré de Balzac paru en 1835, mettant également en scène John Melmoth.